Айастан — название Армении на армянском.

Под этим именем существуют или существовали различные организации и издания:

Организации 

 Айастан (издательство)
 Айастан, всеармянский фонд (арм., англ.)

Издания 

 Айастан (газета, Тифлис)
 Нор Айастан, газета выпускаемая в Глендейле, Калифорния, США англ.

См. также 

 Армения (значения)
 Мать Армения (монумент), статуя, также известная как «Мать Айастан»